Golovik je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Mošćeničke Drage. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Južno je Martina, južno-jugoistočno je Brseč, sjeverno je Sveta Jelena, sjeveroistočno su Mošćenice.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji